Special purpose vehicle, een vennootschap die slechts voor een enkele transactie wordt opgericht
 Spectrum Pursuit Vehicle, een fictief voertuig uit de sciencefictionserie Captain Scarlet and the Mysterons
 SPV (label), een Duits platenlabel
 Sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, een ggz-verpleegkundige gespecialiseerd in het werken met ggz-cliënten en hun sociale netwerken
 SPV (voetbalclub), een voetbalclub uit Vlierden
 SPV '81, een voetbalclub uit Polsbroek
 .spv, bestandsextensie voor SPSS output files